

Амелія — жіноче ім'я 
 Амелія Мері Ергарт (, 24 липня 1897 — зникла безвісти 2 липня 1937) — американський авіатор, одна з перших жінок-пілотів, перша жінка, що перелетіла Атлантичний океан.
 Амелія Аренберзька — німецька принцеса
 Амелія Великобританська — британська принцеса, дочка короля Георга II
 Амелія Вюртемберзька — герцогиня-консорт Саксен-Альтенбургу
 Амелія Лейхтенберзька — бразильська імператриця
 Амелія Орлеанська — французька принцеса

Топоніми 

 Амелія () — муніципалітет в Італії, у регіоні Умбрія,  провінція Терні
 Амелія — острів біля атлантичного узбережжя США